Ванденбру́к (, ) — фамилия голландского происхождения. Известные носители:

 Ванденбрук, Жан-Люк (род.1955) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Ванденбрук, Николь (1946—2017) — бельгийская шоссейная и трековая велогонщица.
  (род.1955) — бельгийский политик.
 Ванденбрук, Франк (1974—2009) — бельгийский шоссейный велогонщик.